Амбела́у ()
 Амбелау (остров) — остров в Малайском архипелаге, в группе Молуккских островов, в составе Индонезии.
 Амбелау (язык) — австронезийский язык, используемый одноименной народностью, составляющей основное население  острова Амбелау, а также проживающей в юго-восточной части острова Буру.